Tan kan som auktorsförkortning betyda:

 Benito C. Tan
 Jiang-Li Tan
 Jingjing Tan
 Kit Tan
 Swee-Hee Tan

Robotskapade auktorsförkortningar